Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2010 (Кубок России по кёрлингу в дисциплине дабл-микст 2010) проводился 6 сентября 2010 года в городе Тверь на арене Физкультурно-оздоровительный центр «Триумф». Турнир проводился в 3-й раз.

В турнире приняло участие 8 команд из Москвы (2 команды), Санкт-Петербурга (2 команды), Московской области (1 команда), Калининграда (1 команда) и Челябинска (2 команды).

Обладателями Кубка стала команда «Адамант-1» (Санкт-Петербург), победившая в финале команду «Юность-Метар-2» (Челябинск) со счётом ?:?. Третье место заняла команда «Москвич» (Москва), победившая в матче за бронзу команду «Сборная Московской области» со счётом ?:?.

Регламент соревнований 
Общий Регламент

 В Кубке принимают участие 8 смешанных пар из разных регионов России. 

 Игры проводятся по «олимпийской» системе. На первом этапе команды встречаются в четвертьфинальных парах. Победители выходят в полуфинал. Проигравшие команды продолжают борьбу за 5-8 место. 

 На втором этапе 4 команды, победившие на первом этапе соревнований, играют за выход в финал. В финальной встрече определяется обладатель Кубка России. Проигравшие команды играют за 3-е место. 

Регламент проведения матча

 Матчи проводятся по Правилам Федерации кёрлинга России. Заявочный состав команд в разряде дабл-микст — 2 игрока. 

 Матчи соревнований проводятся до победы. Матч в программе дабл-микст состоит из 6 эндов. Перерыв между 3 и 4 эндами — 5 минут.

 Команде в процессе матча разрешается взять один тайм-аут с участием тренера длительностью 1 (одна) минута. Во время экстра-энда команда имеет право на дополнительный тайм-аут. Тайм-аут может быть взят перед выполнением броска своего камня или между эндами. При взятии тайм-аута одной командой, другая команда не может проводить тайм-аут с участием тренера.
 
 Кроме тайм-аута, тренеры команд могут совещаться с игроками только в перерыве матча. В остальное время в ходе матча тренерам запрещено контактировать каким-либо образом с игроками, находящимися на игровой площадке. 

 Игры в дабл-миксте проводятся без контроля игрового времени.

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по московскому времени (UTC+3).

Начало матчей: четвертьфинальные матчи 07:30, полуфиналы 10:45, финал и матч за 3-е место 13:00.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2010
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2010
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2010

2010
Спортивные соревнования в Твери
Спорт в России в 2010 году
2010 год в Тверской области